Тийи () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Тийи, Жак Луи Франсуа Делетр де (1749—1822) — французский генерал эпохи Великой французской революции и Первой империи.
 Тийи, Кевин (род. 1990) — французский волейболист, сын Лорана Тийи.
 Тийи, Лоран (род. 1963) — бывший французский волейболист, доигровщик, участник двух Олимпиад.

Топоним 
 Тийи — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.
 См. также 
 Ла-Мот-Тийи — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Тийи-сюр-Сёль — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Тийи-сюр-Сёль — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Тийи-ла-Кампань — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.